medium – in pseudoscienza persona ritenuta capace di dialogare con entità extrafisiche
 Medium – serie televisiva statunitense del 2005
 Medium – film di Massimo Paolucci del 2021
 Medium – piattaforma di pubblicazione online

Pagine correlate 
 The Medium
 Il medium
 Media